Kamerlingh Onnes ist der Familienname folgender Personen:

 Harm Kamerlingh Onnes (1893–1985), niederländischer Künstler
 Heike Kamerlingh Onnes (1853–1926), niederländischer Physiker
 Menso Kamerlingh Onnes (1860–1925), niederländischer Maler